Convent de Santa Maria de Gràcia o Església dels Josepets de Gràcia, antic convent dels carmelites descalços al Districte de Gràcia de Barcelona
 Santa Maria de Gràcia de Senterada església parroquial d'origen romànic del poble de Senterada, a la comarca del Pallars Jussà
 Santa Maria de Gràcia d'Empúries, convent desaparegut actualment part del Museu Monogràfic d'Empúries (L'Escala, Alt Empordà)